Говарчув () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Коньский повят, Свентокшиское воеводство. Население — 4976 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Гмина Бялачув
 Гмина Гельнюв
 Гмина Коньске
 Гмина Опочно
 Гмина Пшисуха

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Свентокшиского воеводства